Di seguito una lista di asteroidi dal numero 507001 al 508000 con data di scoperta e scopritore.

507001-507100 

|-
| 507001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507005 - ||  ||  || OAM
|-
| 507006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507009 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507010 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507011 - ||  ||  || CSS
|-
| 507012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507016 - ||  ||  || CSS
|-
| 507017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507027 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507049 - ||  ||  || CSS
|-
| 507050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507053 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507066 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
| 507067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507084 - ||  ||  || CSS
|-
| 507085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507090 - ||  ||  || CSS
|-
| 507091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507094 - ||  ||  || OAM
|-
| 507095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507100 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|}

507101-507200 

|-
| 507101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507107 - ||  ||  || OAM
|-
| 507108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507111 - ||  ||  || CSS
|-
| 507112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507124 - ||  ||  || CSS
|-
| 507125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507127 - ||  ||  || CSS
|-
| 507128 - ||  ||  || CSS
|-
| 507129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507140 - ||  ||  || OAM
|-
| 507141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507152 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507156 - ||  ||  || CSS
|-
| 507157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507164 - ||  ||  || WISE
|-
| 507165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507170 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507171 - ||  ||  || WISE
|-
| 507172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507176 - ||  ||  || WISE
|-
| 507177 - ||  ||  || CSS
|-
| 507178 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507179 - ||  ||  || CSS
|-
| 507180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507181 - ||  ||  || WISE
|-
| 507182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507185 - ||  ||  || WISE
|-
| 507186 - ||  ||  || WISE
|-
| 507187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507189 - ||  ||  || OAM
|-
| 507190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

507201-507300 

|-
| 507201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507208 - ||  ||  || CSS
|-
| 507209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507214 - ||  ||  || OAM
|-
| 507215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507225 - ||  ||  || CSS
|-
| 507226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507227 - ||  ||  || CSS
|-
| 507228 - ||  ||  || CSS
|-
| 507229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507248 - ||  ||  || CSS
|-
| 507249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507251 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507259 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 507260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507261 - ||  ||  || OAM
|-
| 507262 - ||  ||  || CSS
|-
| 507263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507266 - ||  ||  || CSS
|-
| 507267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507268 - ||  ||  || CSS
|-
| 507269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507280 - ||  ||  || CSS
|-
| 507281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507283 - ||  ||  || CSS
|-
| 507284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507300 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

507301-507400 

|-
| 507301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507306 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507308 - ||  ||  || CSS
|-
| 507309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507310 - ||  ||  || WISE
|-
| 507311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507312 - ||  ||  || WISE
|-
| 507313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507317 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507342 - ||  ||  || CSS
|-
| 507343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507344 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507349 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507353 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507355 - ||  ||  || CSS
|-
| 507356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507359 - ||  ||  || WISE
|-
| 507360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507362 - ||  ||  || WISE
|-
| 507363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507365 - ||  ||  || CSS
|-
| 507366 - ||  ||  || CSS
|-
| 507367 - ||  ||  || WISE
|-
| 507368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507370 - ||  ||  || WISE
|-
| 507371 - ||  ||  || WISE
|-
| 507372 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507383 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507387 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507390 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507391 - ||  ||  || OAM
|-
| 507392 - ||  ||  || CSS
|-
| 507393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507394 - ||  ||  || CSS
|-
| 507395 - ||  ||  || CSS
|-
| 507396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

507401-507500 

|-
| 507401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507411 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507412 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507413 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507416 - ||  ||  || OAM
|-
| 507417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507422 - ||  ||  || OAM
|-
| 507423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507433 - ||  ||  || OAM
|-
| 507434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507440 - ||  ||  || OAM
|-
| 507441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507454 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507460 - ||  ||  || OAM
|-
| 507461 - ||  ||  || CSS
|-
| 507462 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507463 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507471 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 507472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507475 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507484 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507490 Possum ||  ||  || CSS
|-
| 507491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507492 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507494 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507495 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507500 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

507501-507600 

|-
| 507501 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507503 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 507504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507513 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507515 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507519 - ||  ||  || CSS
|-
| 507520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507524 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507536 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507541 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507546 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507548 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507557 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507565 - ||  ||  || CSS
|-
| 507566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507567 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507569 - ||  ||  || CSS
|-
| 507570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507579 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507587 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507588 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 507589 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507594 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507596 - ||  ||  || CSS
|-
| 507597 - ||  ||  || CSS
|-
| 507598 - ||  ||  || CSS
|-
| 507599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

507601-507700 

|-
| 507601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507604 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507608 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507611 - ||  ||  || CSS
|-
| 507612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507613 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 507614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507615 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507616 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507624 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507625 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507626 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507628 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507638 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507645 - ||  ||  || CSS
|-
| 507646 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507647 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507655 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507668 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507675 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507679 - ||  ||  || CSS
|-
| 507680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507683 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507684 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507687 - ||  ||  || CSS
|-
| 507688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507695 - ||  ||  || CSS
|-
| 507696 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

507701-507800 

|-
| 507701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507708 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507709 - ||  ||  || CSS
|-
| 507710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507713 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 507714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507718 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 507719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507720 - ||  ||  || CSS
|-
| 507721 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507723 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507727 - ||  ||  || CSS
|-
| 507728 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507731 - ||  ||  || CSS
|-
| 507732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507736 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507738 - ||  ||  || CSS
|-
| 507739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507744 - ||  ||  || CSS
|-
| 507745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507758 - ||  ||  || WISE
|-
| 507759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507762 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507768 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507781 - ||  ||  || WISE
|-
| 507782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507784 - ||  ||  || WISE
|-
| 507785 - ||  ||  || CSS
|-
| 507786 - ||  ||  || WISE
|-
| 507787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507788 - ||  ||  || CSS
|-
| 507789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507792 - ||  ||  || CSS
|-
| 507793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507795 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507796 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507798 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507799 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 507800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

507801-507900 

|-
| 507801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507805 - ||  ||  || CSS
|-
| 507806 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507810 - ||  ||  || CSS
|-
| 507811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507813 - ||  ||  || OAM
|-
| 507814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507816 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507819 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507821 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507825 - ||  ||  || WISE
|-
| 507826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507831 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507836 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507839 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507841 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507842 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507845 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507850 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507853 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507859 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507860 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507877 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507879 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507880 - ||  ||  || CSS
|-
| 507881 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507883 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507884 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507885 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507888 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507889 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507891 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507892 - ||  ||  || CSS
|-
| 507893 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507897 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

507901-508000 

|-
| 507901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507904 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507910 - ||  ||  || CSS
|-
| 507911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507914 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507915 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507916 - ||  ||  || CSS
|-
| 507917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507920 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507926 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507929 - ||  ||  || CSS
|-
| 507930 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507939 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507943 - ||  ||  || CSS
|-
| 507944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507945 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 507946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507947 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507949 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507951 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507960 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507964 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507966 - ||  ||  || CSS
|-
| 507967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507976 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 507992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 507998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 507999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 

0507001